

Cinema 
 Against the Wind – film del 1948 diretto da Charles Crichton

Musica 
 Against the Wind – album di Bob Seger del 1980
 Against the Wind – singolo di Bob Seger del 1980, dall'album omonimo
 Against the Wind – singolo di Bonnie Tyler del 1991
 Against the Wind – singolo di Moya Brennan del 1992
 Against the Wind – traccia dell'album Fourth Dimension degli Stratovarius del 1995

Televisione  
 Against the Wind – miniserie televisiva del 1978